The Chaser – film del 1914 diretto da Archer MacMackin
 Il cacciatore (The Chaser) – film del 1928 diretto da Harry Langdon
 The Chaser – film del 1938 diretto da Edwin L. Marin
 The Chaser (Chugyeogja) – film del 2008 diretto da Na Hong-jin